Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1971 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 23 en 24 januari 1971 in het Thialfstadion in Heerenveen. Dit was het tweede grote kampioenschap op deze in 1967 geopende kunstijsbaan die toen nog onoverdekt was. Er namen 35 schaatsers uit 15 landen aan deel.

Titelverdediger was Ard Schenk, die de Europese titel in 1970 te Innsbruck had veroverd. Jan Bols die net Nederlands kampioen 1971 was geworden, was een grote kanshebber voor de titel, maar door een foutieve wissel op de 5000 meter (Bols reed twee keer een buitenbaan) werd hij gediskwalificeerd. Uiteindelijk veroverde de Noor Dag Fornæss zijn tweede Europese titel, na 1969.

De beslissing tot diskwalificatie van Jan Bols viel bij het grote publiek niet goed - veel van het aanwezige publiek hoorde echter pas bij thuiskomst of in het hotel dat Bols was gediskwalificeerd - en in het publiek ontstonden rellen. Zo werd er door het publiek met sinaasappels gegooid en deden boze supporters bommeldingen bij de Noorse ambassade en de auto van scheidsrechter Hennie Roos. Zoon Piet-Hein Roos liet weten dat die bommeldingen er zelfs thuis waren.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1971
Langebaanschaatsen in 1971
Schaatsen in Heerenveen
Schaatsen 1971